Стефанов (Стефанова) — болгарская фамилия, происходящая от имени . Известные носители:

Известные носители 
 Стефанов, Александр Викторович (1950—2007) — советский учёный в области фармакологии.
 Стефанов, Александр Иванович (1981—2022) — участник вторжения России на Украину, Герой Российской Федерации. 
 Стефанов, Алексей Георгиевич (1902—1967) — особоуполномоченный НКВД СССР, генерал-майор.
 Стефанов, Атанас (1891—1944) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант.
 Стефанов, Борис (1893—1963) — генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии (1936—1940).
 Стефанов, Борис (1894—1979) — болгарский ботаник, один из основоположников дендрологии в Болгарии.
 Стефанов, Васил (1913—1991) — болгарский скрипач, дирижёр и педагог.
 Григорий (Стефанов) (в миру Йорго Иванов Стефанов; род. 1950) — архиерей Болгарской православной церкви, митрополит Великотырновский.
 Стефанов, Дмитрий Никитович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Стефанов, Олег Дмитриевич (театральный псевдоним Олег Стефан; род. 1965) — советский и украинский актёр театра и кино, педагог, режиссёр.
 Стефанов, Роман Алексеевич (род. 1978) — российский футболист.
 Стефанов, Светослав — распространённая в российских источниках ошибка: отчество футболиста (Стефанов) используется вместо фамилии (Петров).



См. также